Майрин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майрин, Арден (род. 1973) — американская комедиантка, актриса и сценарист.
 Майрин, Ефрем Яковлевич (1899—1944) — советский государственный и партийный деятель.